Dreiseengebiet steht für:
 Dreiseengebiet (Bayern): Weitsee, Mittersee, Lödensee
 Dreiseengebiet (Baden-Württemberg): Schluchsee, Titisee, Windgfällweiher
 Trumer Seen (Österreich): Mattsee, Obertrumer See, Grabensee 
 Dreiseengebiet (Italien): Comer See, Luganersee, Lago Maggiore (nördlicher Teil in der Schweiz)

Siehe auch:
 Drei-Seen-Land (Schweiz): Neuenburgersee, Murtensee, Bielersee
 Dreiseenplatte (München): Lerchenauer See, Fasaneriesee, Feldmochinger See